De Colorado Classic is een vierdaagse rittenkoers in de Amerikaanse staat Colorado. De koers werd voor het eerste verreden in 2017. De koers maakt deel uit van de UCI America Tour.

Lijst van winnaars

Overwinningen per land

Externe link 
 Officiële website

Meerdaagse wielerwedstrijd
UCI America Tour
Sport in Colorado
Wielerwedstrijd in de Verenigde Staten